Senghor es un apellido de origen portugués, derivado del término senhor (en español, "señor"). Puede referirse a:

Personas 

 André Senghor, futbolista senegalés;
 Binta Senghor, deportista senegalesa de lucha libre;
 Fatou Kandé Senghor, directora de cine, escritora y fotógrafa senegalesa;
 Lamine Senghor, político senegalés;
 Léopold Sédar Senghor, escritor, poeta, profesor y político senegalés, primer presidente de la República de Senegal.

Edificios 

 Aeropuerto Internacional de Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor, aeropuerto internacional de Dakar que lleva el nombre de Léopold Sédar Senghor;
 Estadio Léopold Sédar Senghor, estadio multiusos de Dakar cuyo nombre hace alusión a Léopold Sédar Senghor;
 Pasarela Léopold Sédar Senghor, puente peatonal de París que lleva el nombre de Léopold Sédar Senghor;
 Universidad Senghor de Alejandría, institución educativa internacional con sede en Egipto.